Valle Hermoso (Córdoba), une ville de la province de Córdoba en Argentine.
Valle Hermoso (Misiones), une localité de la province de Misiones en Argentine.
Valle Hermoso (Tamaulipas), une ville de l'état de Tamaulipas au Mexique.